В фотографии:
 Snapshot — англ. «мгновенный снимок», «моментальный снимок».

В информатике:
 снимок файловой системы — моментальный снимок, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени.
 снимок экрана — изображение, полученное компьютером и показывающее в точности то, что видит пользователь на экране монитора или другого визуального устройства вывода.
 статический срез состояния некоторого устройства, механизма (например, базы данных или процессора) в определённый момент времени.
 зафиксированное состояние в системе управления версиями.
 Snapshot Games — американский разработчик компьютерных игр.